Eredivisie, qui signifie « Division d'honneur » en néerlandais, désigne la compétition de plus haut niveau dans plusieurs sports aux Pays-Bas. En particulier :

 le championnat des Pays-Bas de football ;
 le championnat des Pays-Bas féminin de football ;
 le championnat des Pays-Bas de hockey sur glace ;
 le championnat des Pays-Bas de basket-ball ;
 le championnat des Pays-Bas de volley-ball féminin;
 le championnat des Pays-Bas de handball